Walter Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Walter Fiedler (Zoologe) (1922–2009), österreichischer Zoologe
 Walter Fiedler (Schauspieler) (1931–2012), deutscher Schauspieler 
 Walter Fiedler (Politiker) (* 1944), deutscher Politiker (CDU)